Peter Williams o Pete Williams possono riferirsi a:

Peter Williams 
 Peter Williams (1945-) – pilota motociclistico britannico
 Peter Williams (1957-) – attore giamaicano
 Peter Williams (1958-) – rugbista a 15 inglese
 Peter Williams (1968-) – nuotatore sudafricano

Pete Williams 
 Pete Williams (1965-) – cestista statunitense